

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Mocarze – część miasta Szczyrk
 Mocarze – część wsi Dobra w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Mocarze – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne

Inne 
 Mocarze – obraz autorstwa rosyjskiego malarza Wiktora Wasniecowa namalowany między rokiem 1881 a 1898

Zobacz też 
 Mocarzewo